Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Salmon en l'honneur de ce poisson (Saumon) :
 Le HMS Salmon (1895), lancé en 1895, était un destroyer de la classe Salmon. Il a été vendu en 1911.
 Le HMS Salmon (H58), lancé le 7 octobre 1916, était un destroyer de classe R qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, a été rebaptisé Sable en 1933 et mis au rebut en 1937.
 Le HMS Salmon (N65), lancé le 30 avril 1934, était un sous-marin de classe S qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et a été perdu, probablement coulé par une mine, le 9 juillet 1940.